Janić bzw. Janic ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Ableitung des Rufnamens Jan, einer westslawischen Form von Johannes.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Janic Halioua (* 1990), Schweizer Schauspieler

Familienname 
 Bojan Janić (* 1982), kroatischer Volleyballspieler
 Mićo Janić (* 1979), kroatischer Kanute
 Milan Janić (1957–2003), jugoslawischer Kanute
 Saša Janić (* 1975), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Stjepan Janić (* 1980), kroatischer Kanute
 Natasa Janics (* 1982), ungarische Kanutin, ehem. Familienname Janić

Siehe auch 
 Janik
 Janjic

Männlicher Vorname
Familienname